Оми:
 Оми — село в Японии, расположенное в префектуре Нагано.
 Оми — историческая область Японии, находившееся на территории современной префектуры Сига.
 Оми — титул аристократических родов японского государства Ямато.